This Is the Life (album van Amy Macdonald), album van de Schotse zangeres Amy Macdonald
This Is the Life (single van Amy Macdonald), een single van Amy Macdonald uit 2008
This Is the Life (Rick Ross), een single van de Amerikaanse rapper Rick Ross uit 2008
This Is the Life (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1952 t/m 1983
This Is the Life (1944), een film uit 1944 onder regie van Felix E. Feist